Boyland steht für:

 Boyland-Sims-Oxidation, eine Namensreaktion aus dem Bereich der organischen Chemie

Boyland ist der Familienname folgender Personen:

 Ari Boyland (* 1987), neuseeländischer Schauspieler
 Eric Boyland (1905–2002), Biochemiker